

Sigle 
 Partito Liberale Radicale – ex partito politico svizzero
 PLR.I Liberali Radicali - partito politico svizzero
 Partito Liberale Riformatore (2014-2015) – partito politico romania confluito nell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici

Codici 
 PLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pell City St. Clair (Stati Uniti)